Иван (Йован) Петров Попйорданов е български революционер и общественик от Македония.

Биография 
Роден е в град Велес. Там участва в революционната група на гемиджиите заедно с Тодор Органджиев, Илия Тръчков, братята си Илия и Гичо и Орце Попйорданов, Алекси Минов-Каникот, Тодор Богданов и други. След Солунските атентати е осъден на три години затвор.

След Младотурската революция, през септември 1908 година в Солун участва на учредителния конгрес на Съюза на българските конституционни клубове.

През декември 1912 година Попойорданов участва в срещата на македонски дейци във Велес, организирана от Димитър Чуповски, на която присъстват Крум Зографов, Ризо Ризов, Александър Мартулков, Петър Попарсов, Ангел Корабаров, учителят Иван Елезов, Димитър Ничев и Методи Попгошев. Те решават да изпратят представители на Лондонската конференция, както и в Париж за да се борят за запазване на целостта на Македония.

По време на Междусъюзническата война е чиновник в българската община във Велес.

Емигрира в България, където е активист на Велешкото братство на Съюза на македонските емигрантски организации. 
Към 1941 година е негов председател. Същата година е назначен от братството да раздаде около 65 000 лева помощи на бедните велешани в новоосвободена Македония с помощта на Българските акционни комитети.

През 1944 година подписва Апела към македонците в България.

Дъщеря му Савка Иванова Попйорданова (р. 1921) се жени за българския политик от БКП Георги Чанков през 1945 година.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Дейци на Македонските братства
Членове на Съюза на българските конституционни клубове
Български общественици от Македония
Български революционери от Македония